

Stad en omgeving 
 Tilburg, stad in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Tilburg (gemeente), gemeente met Tilburg als hoofdplaats
 Groot-Tilburg, middeleeuwse heerlijkheid met Tilburg als bestuurscentrum
 Tilburgs, Brabants dialect van de stad Tilburg
 Zie ook:
Lijst van burgemeesters van Tilburg
 Lijst van Tilburgers (geboren in Tilburg)

Personen 
 Dennis Tilburg (1966), Nederlands atleet en bobsleeër van Surinaamse afkomst
 Gerrit van Tilburg (1941), Nederlands voetballer
 Gillis van Tilborgh, (ca. 1625 – ca. 1678, ook wel Van Tilburg), kunstschilder uit de Spaanse Nederlanden, barok
 Jan van Tilburg (1900 – 1977), bestuurder, politicus en gouverneur van Suriname
 Magda van Tilburg (1954) Nederlands illustratrice en grafisch ontwerper
 René van Tilburg (1962) Nederlands voetballer
 Sjef van Tilborg (1939 – 2003), Nederlands priester, theoloog en hoogleraar
 Theo van Tilburg, Nederlands socioloog, gerontoloog en hoogleraar
 Willem van Tilburg (1942), Nederlands psychiater, psychoanalyticus en hoogleraar

Overige 
 Tilburg (gemaal), gemaal (en boerderij) ten zuiden van Winsum
 Tilburg (borg) borg bij Hoogezand-Sappemeer
 Nijenhoff, borg in Scharmer, ook Tilborg genoemd, zie Kleine voormalige borgen en steenhuizen